Ligue 1 2004/2005 var den 67:e säsongen av franska högsta ligan i fotboll.

Tabell

Källor
 LFP.fr - officiell webbplats
 Soccerway.com

2004/2005
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004 i Frankrike
2004 i Monaco
2005 i Frankrike
2005 i Monaco